Caesar (slovensko cezar) je lahko:
 Caesar, Zimbabve
 HMS Caesar - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Caesar (havbica) - francoska havbica kalibra 155 mm
 Gus Caesar, angleški nogometaš